Трубачёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Трубачёвское сельское поселение — входит в Газимуро-Заводский район Забайкальского края
 Трубачевское сельское поселение — входит в Шегарский район Томской области.